Никола́й Васи́льевич Карпо́ль (род. 1 мая 1938) — советский и российский волейбольный тренер. Возглавлял женские сборные СССР (1978—1982, 1987—1991), СНГ (1992), России (1993—2004) и Белоруссии (2009—2010). Президент и главный тренер клуба «Уралочка-НТМК» Екатеринбург (с 1969 года).

Заслуженный тренер СССР. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Герой Труда Российской Федерации (2018). Член волейбольного Зала славы. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» III степени и другими знаками отличия. Дважды (в 1989 и 1991 годах) удостоен премии «Спортивный Оскар» в номинации «Лучший тренер по волейболу среди женских команд». Почётный гражданин Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области.

Биография 

Родился 1 мая 1938 года в деревне Березница Косовского повета Полесского воеводства Польской Республики (ныне — Пружанский район Брестской области Белоруссии). В 1956 году переезжает на Урал. В Нижнем Тагиле поступает в профтехучилище, в течение 3 лет осваивает профессию мастера механического колонкового бурения и впоследствии распределяется на работу в трест «Уралбурвзрывпром». Параллельно учится на физико-математическом факультете Нижнетагильского государственного педагогического института — с 1957 года на заочном, а год спустя на дневном отделении. Первым тренером у Николая Васильевича был Илья Николаевич Симонов.

Работать тренером начал ещё в студенческие годы — в 1959 году создал волейбольный клуб на базе Индустриального педагогического техникума. В 1960 году перешёл в Свердловский областной совет ДСО «Трудовые резервы», где работал до 1969 года. С 1963 года тренировал сборную РСФСР «Трудовых резервов». По окончании НТГПИ в середине 1960-х годов в течение двух лет совмещал тренерскую работу с педагогической деятельностью — преподавал физику и астрономию в вечерней школе, техническую механику в профтехучилище.

В 1966 году Карполь и Галина Дуванова, одна из ведущих игроков «Уралочки», создают семью и год спустя переезжают в Свердловск. В 1973 году «Уралочка» вышла в высшую лигу. В 1975 году стала второй на Спартакиаде народов СССР.

В 1977 году «Уралочка» завоёвывает «бронзу» на чемпионате страны. В 1978—1982 — пятикратные чемпионы. С 1986 года по 2005 год «Уралочка» не проиграла ни одного национального чемпионата, неоднократно побеждала в Кубке СССР и Кубке европейских чемпионов.

В октябре 1978 года Карполь возглавил национальную сборную СССР, с которой победил на Олимпиаде-1980.

В 1982 году сборная СССР неудачно выступает на чемпионате мира (6-е место), после чего Карполя отстраняют от работы.

В 1987 году после чемпионата Европы Карполь возвращается на тренерский мостик сборной СССР. Магистральным направлением его работы становится подготовка советских волейболисток к Олимпиаде в Сеуле-1988, где команда одержала победу.

Ещё трижды национальные женские сборные по волейболу под руководством Карполя поднимались на олимпийский пьедестал почёта, завоевав серебряные медали в Барселоне (1992), Сиднее (2000) и Афинах (2004).

С 1990 года работал в должности консультанта главного тренера загребского «Младоста», чемпиона страны 1992—1996 годов. Одновременно Карполь работал советником с правами главного тренера в испанском клубе «Мурсия» (1993—1996) и трижды выигрывал чемпионат Испании.

В июне 2009 года Карполь был назначен техническим директором женской сборной Белоруссии, а в августе сменил Виктора Гончарова на тренерском мостике белорусской команды. В ноябре 2010 года вследствие неудачного выступления команды в отборочном цикле чемпионата Европы-2011 ушёл в отставку, при этом ему было предложено возглавить тренерский совет белорусской сборной.

Известен портрет Н. В. Карполя, написанный ленинградским живописцем И. С. Ивановым-Сакачёвым.

Летом 1993 года погибли в автокатастрофе 25-летний сын Карполь Василий и его супруга. Карполь с женой усыновили их 4-летнего сына Михаила.

Политические взгляды 
Подписал открытое письмо спортивных деятелей страны, выступающих за действующую власть Белоруссии после подавлений протестов в 2020 году.

Достижения 
Самый титулованный волейбольный тренер мира, самый титулованный тренер России по игровым видам спорта.

 Со сборной СССР:
 2-кратный олимпийский чемпион (1980, 1988),
 чемпион мира (1990),
 серебряный (1989) и бронзовый (1981, 1991) призёр Кубка мира,
 чемпион Европы (1979, 1989, 1991), серебряный призёр чемпионата Европы (1981).
 Со сборной СНГ:
 серебряный призёр Олимпийских игр (1992).
 Со сборной России:
 серебряный призёр Олимпийских игр (2000, 2004),
 бронзовый призёр чемпионатов мира (1994, 1998, 2002),
 4-кратный чемпион Европы (1993, 1997, 1999, 2001), бронзовый призёр чемпионата Европы (1995),
 3-кратный победитель Гран-при (1997, 1999, 2002), серебряный (1998, 2000, 2003) и бронзовый (1993, 1996, 2001) призёр Гран-при,
 обладатель (1997) и бронзовый призёр (1993) Всемирного Кубка чемпионов.
 С командой «Уралочка» (Екатеринбург):
 11-кратный чемпион СССР (1978—1982, 1986—1991), серебряный (1984, 1985) и бронзовый (1977, 1983) призёр чемпионатов СССР,
 3-кратный обладатель Кубка СССР (1986, 1987, 1989),
 14-кратный чемпион России (1992—2005), серебряный (2016, 2022) и бронзовый (2008, 2009, 2012, 2015, 2018, 2019) призёр чемпионатов России,
 8-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов (1981—1983, 1987, 1989, 1990, 1994, 1995),
 обладатель Кубка обладателей Кубков европейских стран (1986).

Николай Карполь подготовил 15 олимпийских чемпионок, более 50 мастеров спорта международного класса.

30 октября 2009 года Николай Карполь был принят в волейбольный Зал славы в Холиоке.

Награды и звания 
 Герой Труда Российской Федерации (23 апреля 2018 года) — за особые трудовые заслуги перед государством и народом
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (17 декабря 1998 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи с 75-летием отечественного волейбола
 Орден Дружбы (15 апреля 2005 года) — за большой вклад в развитие отечественного волейбола и высокие спортивные достижения
 Орден Трудового Красного Знамени (21 июня 1989 года) — за высокие спортивные достижения на XXIV летних Олимпийских играх
 Орден Дружбы народов (24 сентября 1980 года) — за высокие спортивные достижения и успехи в развитии физической культуры и спорта
 Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры РСФСР» (28 мая 1986 года) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта
 Благодарность Президента Российской Федерации (11 июня 2008 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу
 Почётная грамота Министерства спорта Российской Федерации (5 августа 2016 года) — за заслуги в сфере физической культуры, спорта и плодотворный добросовестный труд
 Почётное спортивное звание «Заслуженный тренер СССР» (1980 год)
 Почётное спортивное звание «Заслуженный тренер РСФСР» (1973 год)
 Почетный знак «За заслуги в олимпийском движении России».
 Почётный гражданин Свердловской области (18 октября 1999 года)
 Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени (24 мая 2013 года).
 Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени (28 марта 2008 года)
 Знак отличия «Спортивная доблесть» (26 августа 2014 года)
 Почётный гражданин Екатеринбурга (1991 год)
 Почётный гражданин Нижнего Тагила (1 августа 2008 года) — за большой личный вклад в развитие спорта, высокие спортивные достижения воспитанников спортивного клуба «Уралочка»
 Почётный доктор Уральского федерального университета.
 Национальная премия в области физической культуры и спорта 2017 года (номинация «Эпоха в спорте» — за вклад в развитие спорта, 2017 год) — за многие годы работы на благо развития спорта в стране

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Родившиеся в Полесском воеводстве
Волейбольные тренеры СССР
Волейбольные тренеры России
Тренеры женской сборной СССР по волейболу
Тренеры женской сборной России по волейболу
Почётные граждане Екатеринбурга
Выпускники Нижнетагильского социально-педагогического института
Почётные граждане Нижнего Тагила
Почётные доктора вузов России